Le championnat du monde de fléchettes PDC 2022 (connu pour des raisons de sponsoring sous le nom de championnat du monde de fléchettes William Hill 2021/22) est le  championnat du monde organisé par la Professional Darts Corporation depuis sa séparation de la British Darts Organisation. L'événement se déroule à l'Alexandra Palace de Londres du 15 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

 est le champion en titre, après avoir battu  7-3 pour remporter son premier championnat du monde en 2021.

Peter Wright remporte la compétition en battant Michael Smith en finale sur le score de 7-5.

Qualification 
Les 32 meilleurs joueurs du PDC Order Of Merit sont qualifiés directement au second tour. Les 32 joueurs les mieux classés de l'ordre du mérite du PDC Pro Tour (non déjà qualifiés) et 32 qualifiés du monde entier ont commencé au premier tour.

Order of merit (Têtes de séries) : 

(Deuxième tour)

  Gerwyn Price
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  James Wade
  Dimitri Van den Bergh
  Gary Anderson
  José de Sousa
  Jonny Clayton
  Michael Smith
  Nathan Aspinall
  Rob Cross
  Krzysztof Ratajski
  Joe Cullen
  Dave Chisnall
  Ryan Searle
  Stephen Bunting
  Dirk van Duijvenbode
  Danny Noppert
  Luke Humphries
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Daryl Gurney
  Brendan Dolan
  Glen Durrant
  Gabriel Clemens
  Mensur Suljović
  Ian White
  Devon Petersen
  Vincent van der Voort
  Chris Dobey
  Damon Heta
  Kim Huybrechts

Pro Tour Order Of Merit :

(Premier tour)

  Callan Rydz
  Ross Smith
  Raymond van Barneveld
  Ryan Joyce
  Adrian Lewis
  Scott Mitchell
  Alan Souter
  Martijn Kleermaker
  Darius Labanauskas
  Ritchie Edhouse
  Luke Woodhouse
  Jamie Hughes
  Maik Kuivenhoven
  Rowby-John Rodriguez
  Steve Beaton
  William O'Connor
  Ricky Evans
  Keane Barry
  Jason Heaver
  William Borland
  Ron Meulenkamp
  Steve Lennon
  Rusty-Jake Rodriguez
  Lewy Williams
  Florian Hempel
  Jermaine Wattimena
  Joe Murnan
  Ryan Meikle
  Chas Barstow
  Ted Evetts
  Adam Hunt
  Jason Lowe

Qualifié International :

(Premier tour)

  Lisa Ashton – Women's Series OoM 
  Roman Benecký – East Europe Qualifier 
  Bradley Brooks – PDC UK Development Tour 
  Matt Campbell – PDC Europe Challenge Tour 
  Lourence Ilagan – PDC Asia Philippines Qualifier 
  Nick Kenny – PDPA Qualifier 
  Boris Koltsov – EADC Qualifier 
  Boris Krčmar – PDPA Qualifier
  Nitin Kumar – Indian Qualifier 
  Royden Lam – Asian Tour Qualifier - Hong Kong
  Chris Landman – West Europe Qualifier
  Daniel Larsson – PDCNB Order of Merit 
  Danny Lauby Jr. – CDC USA Tour 
  Paul Lim – Asian Tour Qualifier - Singapour
  Charles Losper – African Qualifier (Retiré)
  John Michael – South-East Europe Qualifier
  John Norman Jnr – CDC Canada Tour 
  Diogo Portela – Central/South America Qualifier 
  Madars Razma – PDCNB Order of Merit 
  Ben Robb – DPNZ Qualifier 
  Juan Rodriguez – South-West Europe Qualifier (COVID-19) 
  Martin Schindler – PDC Europe Super League 
  Fabian Schmutzler – PDC Europe Development Tour
  Fallon Sherrock – Women's Series OoM 
  Toyokazu Shibata – Asian Tour Qualifier - Japon 
  Jeff Smith – CDC Continental Cup
  Ky Smith – Oceanic Masters Winner 
  Raymond Smith – DPA Qualifier 
  Lihao Wen – PDC China Champion (Retiré) 
  Jim Williams – PDC UK Challenge Tour 
  James Wilson – PDPA Qualifier 
  Yuki Yamada – PDJ Qualifier 
  Mike De Decker – Remplacement
  Gordon Mathers – Remplacement
  Peter Hudson – Remplacement

Format 
Tous les matchs se jouent en Single In et Double Out. Les joueurs doivent marquer  pour gagner une manche, en terminant soit sur un double soit sur le bullseye. Tous les matchs se joueront en sets, un set étant au meilleur des 5 manches. Après une pause de 1 an, la règle du tie-break est revenue. Excepté au premier tour, le set final du match doit être gagné par deux manches d'écart. À moins que le score de ce set arrive a 5-5, une dernière manche décidera du gagnant du match.

Dotation

Calendrier

Tableau

Phase finale

Partie haute

Section

Section

Partie Basse

section

section

Références 

Championnat du monde de fléchettes
Championnat du monde à Londres
Championnat du monde en 2022
2022 à Londres